Радегаст — многозначный термин.
 Радегаст — город в Германии.
 Радегаст — западнославянский бог.
 Радегаст — основатель династии князей ободритов.
 Radegast — марка чешского пива.
  — астероид главного пояса.

См. также 
 Радагаст
 Радагайс
 Ретра
 Radogost
 Radhošť